Hieronim z Brzezia Lanckoroński (zm. 1569) – starosta skalski
 Hieronim Włodzisławski Lanckoroński – łowczy sandomierski
 Hieronim Lanckoroński (zm. po 1648) – podkomorzy kamieniecki, chorąży kamieniecki
 Hieronim Lanckoroński (zm. 1697) – podkomorzy podolski, rotmistrz królewski, starosta zawichojski